Résultats détaillés de l'édition 2007 du tournoi de tennis professionnel masculin de Vienne. Cette dernière appartenant à la catégorie Int' Series Gold, s'est tenue du 8 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Novak Djokovic remporte le tournoi en simple en battant Stanislas Wawrinka en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski s'imposent en finale face à Tomas Behrend et Christopher Kas. Il s'agit de leur  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2007
Vienne
Sport en Autriche en 2007
Tennis en octobre 2007